Леони́д Ильичёв:
 Ильичёв, Леонид Александрович (1919—2004) — председатель Челябинского горисполкома (1961—1971).
 Ильичёв, Леонид Георгиевич (род. 1948) — советский пловец.
 Ильичёв, Леонид Фёдорович (1906—1990) — советский философ, секретарь ЦК КПСС (1961—1965).